Йота — літера грецької абетки
 Йота — застаріла літера грузинської абетки
 Йота- — префікс у системі SI, що позначає множення основної одиниці вимірювання на 1024
 «Йота» — шведський хокейний клуб

Див. також 
 Йот
 Іота
 Yota — російська телекомунікаційна компанія, федеральний оператор бездротового зв'язку